Никольск — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Никольск — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Никольск — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Никольск — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Никольск — посёлок в Горецком районе Могилёвской области.
 Никольск — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Никольск — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Никольск — село в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Никольск — село в Вилегодском районе Архангельской области.
 Никольск — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Никольск — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Никольск — деревня в Янаульском районе Башкортостана.
 Никольск — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Никольск — село в Кабанском районе Бурятии.
 Никольск — село в Мухоршибирском районе Бурятии.
 Никольск — село в Тункинском районе Бурятии.
 Никольск — город в Вологодской области, административный центр Никольского района.
 Никольск — село в Иркутском районе Иркутской области.
 Никольск — деревня в Киренском районе Иркутской области.
 Никольск — село в Абанском районе Красноярского края.
 Никольск — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Никольск — деревня в Пировском районе Красноярского края, упразднена в 2021 году.
 Никольск — деревня в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Никольск — село в Шарыповском районе Красноярского края.
 Никольск — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Никольск — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Никольск — село в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Никольск — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Никольск — город в Никольском районе Пензенской области.
 Никольск — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Никольск — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Никольск — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.

Украина 
 Никольск — село в Романовском районе Житомирской области.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 Никольск-Уссурийский